Lev kan syfta på:

 Lev (brödkaka) – en äldre och dialektalt ord motsvarande ungefär limpa
 Lev (valuta) – en valuta som används i Bulgarien
 Lev! – ett 170 meter långt glaskonstverk i Umeå

Personer
 Lev Tolstoj (1828–1910), en rysk författare
 Lev Trotskij (1879–1940), en rysk (sovjetisk) politiker, revolutionär och marxistisk teoretiker